Lista över de 312 kommunerna i departementet Nièvre i alfabetisk ordning med INSEE-kod och postnummer.

(CAN) Communauté d'agglomération Val de Loire - Val de Nièvre, skapad 2003.

Nièvre
Kommuner Nièvre